Сергиенков — русская фамилия. Известные носители:

 Сергиенков, Дмитрий Григорьевич (1926—2003) — Герой Советского Союза.
 Сергиенков, Сергей Николаевич (род. 1963) — мэр Великих Лук.

См. также 
 Сергеенков